HMAS Perth je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Perth (1934)
 HMAS Perth (D38)
 HMAS Perth (FFH 157)

Perth